Сергій Васильович Крисько (нар. 22 листопада 1985, Жмеринка — 10 січня 2023, Бахмут, Донецька обл.) — військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, мешканець м. Жмеринка. Учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився в м. Жмеринка 22 листопада 1985 року. Після закінчення Жмеринської ЗОШ № 2 навчався в Державному навчальному закладі «Барський професійний будівельний ліцей» за професією «Маляр, штукатур» (2002—2004).

До 24 лютого 2022 року Сергій Крисько працював на залізничному підприємстві БМЕУ, а на фронті старший солдат був водієм та електриком. Загинув 10 січня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу поблизу н.п. Бахмут Донецької області.

Згідно із Розпорядженням Жмеринської міської ради №11-р від 13 січня 2023 року "Про заходи щодо поховання старшого солдата військової частини А1736 КРИСЬКО Сергія Васильовича, який загинув під час проходження військової служби", у Жмеринській міській територіальній громаді  16 січня  2023 року було оголошено Днем жалоби.

Після загибелі вдома у Сергія залишилися мати та двоє дітей: 10-річна Зоряна та 15-річний Валентин.

Примітки 

Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)